Infiltrazione – nell'idrologia la transizione dell'acqua dalla superficie alla falda acquifera
 infiltrazione – nella medicina, diffusione o accumulazione anomala di sostanze
 Infiltrazione – somministrazione locale di sostanze con effetti analgesici, anestetici, antinfiammatori
 Infiltrazione – tattica militare attuata tramite piccole unità
 Infiltrazione (operazione sotto copertura) – nell'intelligence operazione in cui l'azione stessa, il soggetto mandante o l'identità dell'agente devono rimanere segrete, dissimulate sotto diversa apparenza
 Infiltrazione (entrismo o noyautage) – strategia politica volta a infiltrare organizzazioni simili ma avversarie, o potenzialmente pericolose, in modo da condizionarle o dissolvere.